Собор Святого Андрея () — католическая церковь, находящаяся в городе Виктория, провинция Британская Колумбия, Канада. Церковь является Кафедральным собором епархии Виктории. Собор является охраняемым государством историческим зданием.

История 
Строительство церкви в средневековом викторианском готическом стиле началось в 1890 году. Собор имеет асимметричные башни, что характерно для многих церквей Квебека и высокого викторианского стиля. 30 октября 1892 года состоялось освящение храма.

Алтарь был подарен епископу Реми Де Ду на двадцать пятую годовщину его рукоположения первым индейцем, закончившим колледж святого Людовика (сегодня — ).

В соборе находится склеп, где похоронены три епископа епархии Виктории:
  — первый епископ епархии:
  — второй епископ епархии;
 Джон Джонекау — генеральный викарий, назначенный епископом, но умерший до рукоположения.

Ссылки 
 Официальный сайт

Виктория (Британская Колумбия)
Виктория (Британская Колумбия)
Виктория (Британская Колумбия)
Культовые сооружения Британской Колумбии
Здания и сооружения Виктории (Британская Колумбия)
Здания и сооружения, построенные в 1892 году
Неоготическая архитектура Канады